Die 14. Badminton-Weltmeisterschaft fand im Arrowhead Pond in Anaheim, Kalifornien, vom 15. August bis zum 21. August 2005 statt. Folgend die Ergebnisse im Damendoppel.

Setzliste 
  Yang Wei / Zhang Jiewen, Sieger
  Gao Ling / Huang Sui, Finalist
  Wei Yili / Zhao Tingting, Viertelfinale
  Lee Kyung-won / Lee Hyo-jung, Halbfinale
  Zhang Dan / Zhang Yawen, Halbfinale
  Saralee Thungthongkam / Sathinee Chankrachangwong, Viertelfinale
  Wong Pei Tty / Chin Eei Hui, Viertelfinale
  Gail Emms / Donna Kellogg, Viertelfinale
  Ella Tripp / Joanne Wright, 2. Runde
  Jiang Yanmei / Li Yujia, 3. Runde
  Tracey Hallam / Natalie Munt, 3. Runde
  Chien Yu-chin / Cheng Wen-hsing, 3. Runde
  Helle Nielsen / Pernille Harder, 3. Runde
  Charmaine Reid / Helen Nichol, 2. Runde
  Kumiko Ogura / Reiko Shiota, 1. Runde
  Liza Parker / Suzanne Rayappan, 3. Runde

Vorrunde

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Endrunde

Weblinks 
 IBF-Resultate

2005 Damendoppel
Weltmeisterschaft 2005/Damendoppel
Weltmeisterschaft 2005/Damendoppel
Weltmeisterschaft 2005
Frauensport in den Vereinigten Staaten